Грейвз (Грейвс, Ґрейвз) () — прізвище англійського походження.

Відомі носії:
 Адам Грейвз (нар. 1968) — канадський хокеїст, лівий нападник.
 Джон Грейвз Сімко (1752–1806) — перший Лейтенант-губернатор Верхньої Канади, засновник міста Торонто.
 Джейсон Грейвс — Американський композитор, який пише музику для кіно, телебачення та відеоігор.
 Клер Вільям Грейвз (1914–1986) — американський психолог.
 Леслі Грейвс (1959–1995) — американська кіноактриса.
 Майкл Грейвс (нар. 1934) — американський архітектор і дизайнер.
 Морріс Ґрейвс (1910–2001) — американський художник.
 Пітер Грейвс (1926–2010) — американський актор.
 Роберт Ґрейвс (1895–1985) — британський поет, вчений і романіст. Автор, зокрема, роману «Я, Клавдій» (I, Claudius, 1934), автобіографії «Прощавай, усе це» (Good-Bye to All That, 1929), міфологічного трактату «Біла богиня» (The White Goddess: a Historical Grammar of Poetic Myth, 1948) та ін.
 Руперт Ґрейвз (нар. 1963) — англійський актор театру і кіно.
 Самуель Грейвз (1713–1787) — британський адмірал.
 Томас Грейвз (1725–1802) — британський адмірал.
 Томас Грейвз (~1747-1814) — британський адмірал.
 Вільям Сідней Грейвс (1865–1940) — американський генерал.
 Вільям Майкл Герберт Грейвз (1897–1955) — британський астроном.

Примітки